Tylice puede referirse a los siguientes lugares en Polonia:

 Tylice, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Tylice, condado de Brodnica en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Tylice, condado de Toruń en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Tylice, Voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).